De Crignis ist der Name von

 Alessio De Crignis (* 1990), italienischer Skispringer
 Fabio De Crignis (* 1968), italienischer Skirennläufer
 Leonardo De Crignis, italienischer Skispringer und Skisprungtrainer